Manuel I puede referirse a:

 Manuel I de Avis, rey de Portugal (1495-1521);
Manuel I de Kibangu, Reino del Congo (1685-1688);
 Manuel I Comneno, emperador romano de Oriente (1143-1180);
 Manuel I Comneno, emperador de Trebisonda (1218–1263); 
 Manuel I Charitopoulos, patriarca ecuménico de Constantinopla (1216-22);